Villa Aurelia steht für:
Villa Aurelia (Lierna Comer See)
Villa Aurelia (Rom)